Giraumont (Meurthe-et-Moselle)
 Giraumont (Oise)